Dialog – software di testo
 Dialog – rivista artistica polacca
 Dialog – settimanale bulgaro
 Dialog Axiata – società di telecomunicazioni singalese
 Ericsson Dialog – modello di telefono della Ericsson